Евгеньев — русская фамилия, происходящая от крестильного имени Евгений.

Известные носители 
 Евгеньев, Александр Анатольевич (род. 1961) — советский легкоатлет, спринтер.
 Евгеньев, Андрей Иванович (1833—1890) — русский композитор, дирижер, педагог.
 Евгеньев, Борис Сергеевич (1903—1984) — советский прозаик, член СП СССР.
 Евгеньев, Евгений Александрович (род. 1998) — российский футболист.
 Евгеньев, Роман Алексеевич (род. 1999) — российский футболист.

Евгеньева 
 Евгеньева, Анастасия Петровна (1899—1985) — лексикограф и фольклорист, главный составитель «Словаря синонимов русского языка».

Составные фамилии 
 Евгеньев-Максимов, Владислав Евгеньевич (1883—1955) — советский литературовед.
 Евгеньев-Тиш, Марк Евгеньевич (1892—1975) — советский ученый-юрист, кандидат юридических наук, доцент, специалист по уголовному праву и криминалистике.

Псевдонимы 
 Евгеньев — партийный псевдоним русского революционера Александра Григорьевича Шлихтера.

См. также

Литература

Примечания